IO poate fi:
 Input/output, termen utilizat în IT pentru a descrie interfața unui sistem cu exteriorul
 Teritoriul Britanic din Oceanul Indian, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu

Io poate fi:
 Io, personaj în mitologia greacă
 Io, satelit al lui Jupiter
 Io, titlu domnesc, purtat de domnitorii români din Moldova și Țara Românească în Evul Mediu. 

'io poate fi:
 .io, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Teritoriul Britanic din Oceanul Indian
 Limba ido, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „IO” la acronymfinder.com